Marie Hesensko-Kasselská (9. května 1814, Kodaň – 28. července 1895) byla rodem členkou hesensko-kasselského rodu. Sňatkem s Fridrichem Augustem Anhaltsko-Desavským se stala anhaltsko-desavskou kněžnou.

Rodina 
Marie se narodila jako druhé dítě Viléma Hesensko-Kasselského a jeho manželky Luisy Šarloty Dánské. Byla starší sestrou Luisy Hesensko-Kasselské, manželky dánského krále Kristiána IX.

Manželství a potomci 
Marie se 11. září 1832 v Rumpenheimském zámku v Offenbachu am Main provdala za Fridricha Augusta Anhaltsko-Desavského, čtvrtého, ale třetího přeživšího syna Fridricha Anhaltsko-Desavského. Marie měla s Fridrichem Augustem tři děti:

 Adelaida Marie Anhaltsko-Desavská (25. prosince 1833 – 24. listopadu 1916) ⚭ 1851 Adolf Lucemburský (24. července 1817 – 17. listopadu 1905), nasavský vévoda a později lucemburský velkovévoda
 Batilda Anhaltsko-Desavská (29. prosince 1837 – 10. února 1902) ⚭ 1862 kníže Vilém ze Schaumburg-Lippe (12. prosince 1834 – 4. dubna 1906)
 Hilda Šarlota Anhaltsko-Desavská (13. prosince 1839 – 22. prosince 1926)

Tituly a oslovení 
 9. května 1814 – 11. září 1832: Její Výsost princezna Marie Luisa Šarlota Hesensko-Kasselská
 11. září 1832 – 28. července 1895: Její Výsost princezna anhaltsko-desavská

Vývod z předků

Reference 

Hesensko-Kasselští
Anhaltsko-Desavští
Narození v roce 1814
Narození 9. května
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1895
Úmrtí 28. července
Ženy